Robsion ist der Familienname folgender Personen:

 John M. Robsion (1873–1948), US-amerikanischer Politiker
 John Marshall Robsion junior (1904–1990), US-amerikanischer Politiker